A Midnight Supper – cortometraggio del 1909 diretto da Edwin S. Porter
A Midnight Supper – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley